Gerhard Reinert ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Reinert (Diplomat) (1928–2005), deutscher Diplomat
 Gerhard Reinert (Künstler) (* 1950), deutscher Künstler
 Gerhard Reinert (Ruderer), deutscher Ruderer